Seznam divizij z zaporedno številko 37.

Seznam 
 Pehotne
 37. pehotna divizija (ZDA)

 Konjeniške
 37. SS-prostovoljna konjeniška divizija »Lützow«

Glej tudi